María Casado González (1952-), directora de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona.
 María Casado Paredes (1978-), periodista barcelonina.